ФИЗ или  — сокращение для:
ФИЗ — фабрика индивидуальных заказов.
физ. — физика, физический.
физ. — физиотерапия, физиотерапевтический.